Оле́г Емелья́нович Кута́фин (26 июня 1937, Одесса — 4 декабря 2008, Москва) — советский и российский учёный-правовед, специалист в области конституционного права, академик РАН (2003), почётный член РАО, ректор, а затем президент Московской государственной юридической академии.

Биография 
Родился 26 июня 1937 года в Одессе (по другим сведениям — село Бакша Савранского района Одесской обл.) в семье государственных служащих.

Научная карьера 
В 1954 году Кутафин поступил на юридический факультет МГУ, который окончил с красным дипломом (научный руководитель — С. С. Кравчук). С 1956 по 1961 год он был первым секретарём комитета комсомола МГУ, избирался членом президиума Студенческого совета СССР и членом Комитета молодёжных организаций СССР. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию «Постоянные комиссии палат Верховного Совета СССР».

С 1964 года преподавал в Всесоюзном заочном юридическом институте, а с 1971 года — в МГУ. Профессор кафедры государственного права и советского строительства (1980—1987), заместитель декана по учебной работе (1973—1982), заместитель декана по научной работе (1982—1987) юридического факультета.

В 1979 году он защитил докторскую диссертацию «Плановая деятельность Советского государства: государственно-правовой аспект», а через два года стал профессором. В 1987 году Кутафин стал ректором Всесоюзного заочного юридического института, который возглавлял почти до конца жизни.

Является автором большого количества монографий и учебников по конституционному и муниципальному праву, за учебник «Конституционное право Российской Федерации» (в соавторстве с Е. И. Козловой) он был удостоен Премии Президента Российской Федерации в области образования.

Общественная и государственная деятельность 
В 1993 году Кутафин участвовал в разработке проекта Конституции России. Позже он входил во многие совещательные органы при Президенте России: Совет при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования правосудия (с 14 октября 1997 года), Совет при Президенте Российской Федерации по науке и высоким технологиям (с 8 ноября 2001 года), Научно-консультативный совет при Совете безопасности Российской Федерации, с 1996 года был председателем Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации.

Кутафин был членом Совета и заместителем секретаря Общественной палаты Российской Федерации.

Являлся сопредседателем Ассоциации юристов России и президентом общероссийской общественной организации «Союз юристов России». Член президиума ВАК РФ и президиума РАН, 31 мая 2008 года был избран академиком-секретарём Отделения общественных наук РАН.

Скончался 4 декабря 2008 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Семья 
Жена — Наталия Николаевна Кутафина (02.01.1949), кандидат наук, ведет финансовое право в МГЮА, доцент кафедры общественных наук Литературного института имени А. М. Горького.  

Сын — Дмитрий Олегович Кутафин (род. 13.06.1984) — проректор МГЮА по международному сотрудничеству (до 2022 года) 

Дочь — Галина Олеговна Кутафина, начальник отдела социального законодательства и законодательства о государственной службе Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, кандидат юридических наук, действительный государственный советник РФ 3 класса.

Награды и звания 
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (26 мая 2007) — «за выдающийся вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных юридических кадров и многолетнюю плодотворную общественную деятельность»
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 июня 2002) — «за выдающийся вклад в развитие института гражданства Российской Федерации и многолетнюю плодотворную научную и общественную деятельность»
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (6 мая 2000) — «за большой личный вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицированных кадров»
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (18 июня 1997) — «за заслуги перед государством и большой личный вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицированных кадров»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (25 июня 1993 года) — за заслуги в научной деятельности
 Премия Президента Российской Федерации в области образования за 2001 год (3 октября 2002 года) — за создание учебника «Конституционное право России» для учебных заведений высшего профессионального образования
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Знак отличия «За заслуги перед Москвой» (21 июня 2007 года) — за большой личный вклад в укрепление законности и многолетнюю плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для города Москвы
 Почётная грамота Московской городской Думы (27 июня 2007 года) — за заслуги перед городским сообществом и в связи с 70-летием со дня рождения

Память 

 Памяти Кутафина посвящена марка «Почты России», выпущенная в 2012 году к 75-летию академика
 Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮУ), на здании МГЮУ установлена мемориальная доска
 Площадь Академика Кутафина появилась в Хорошёвском районе Москвы в 2019 году
 В 2010 году усилиями родных, учеников и друзей была выпущена книга «Первый по праву» (сборник воспоминаний о жизненном пути и творческом наследии О. Е. Кутафина)

Примечания

Ссылки 
 Олег Емельянович Кутафин на сайте law.edu.ru
 
 Летопись Московского университета
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Правоведы СССР
Правоведы России
Выпускники юридического факультета МГУ
Преподаватели юридического факультета МГУ
Ректоры МГЮА
Преподаватели МГЮА
Члены Общественной палаты России (2008—2010)
Специалисты по конституционному праву
Авторы учебников права
Почётные работники прокуратуры Российской Федерации
Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»
Похороненные на Новодевичьем кладбище